Misu oder Mișu ist der Familienname folgender Personen:

 Mime Misu (1888–1953), rumänischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Nicolae Mișu (1893–1973), rumänischer Tennisspieler

Misu bezeichnet:
 Heo Mok (Pseudonym: Misu), koreanischer Gelehrter, Politiker und Kalligraf